Shaytown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shaytown (Michigan)
 Shaytown (New Jersey)
 Shaytown (Pennsylvania)